Abana (rivier), een rivier die vermeld wordt in de Hebreeuwse Bijbel
Abana (district), een district in Turkije
Abana (stad), hoofdstad van het Turkse district